Velika nagrada Belgije 1986 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 25. maja 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 43
| 1:27:57,925
| 5
| 9
|-
! 2
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 43
| + 19,827 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 43
| + 23,592 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 43
| + 29,634 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 43
| + 1:10,690
| 17
| 2
|-
! 6
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 43
| + 2:17,772
| 3
| 1
|-
! 7
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 42
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 8
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 42
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 41
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 10
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 41
| +2 kroga
| 2
|  
|-
! 11
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 40
| Brez goriva
| 16
|  
|-
! 12
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 40
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 13
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 37
| + 6 Krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 35
| Brez goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
| 25
| El. sistem
| 23
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 25
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 24
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 23
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 16
| Turbo
| 1
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 7
| El. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 7
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 6
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 3
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
|  Christian Danner
| Osella-Alfa Romeo
| 2
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'59.282

Formula 1 sezona 1986
1986